Kary ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kary († 2014), deutscher KZ-Überlebender
 Eva Kary (1737–1773), letztes Folteropfer in Österreich
 Hans Kary (* 1949), österreichischer Tennisspieler
 Josef Kary (1913–2012), Prälat in Friedenweiler-Rötenbach

Siehe auch:

 Karry
 Kari
 Karius
 Cary
 Carry
 Carey
 Carius